Toponímia:
 Clayton (Alabama)
 Clayton (Califòrnia), població del Comtat de Contra Costa (Califòrnia) 
 Clayton (Comtat de Los Angeles), despoblat de Califòrnia
 Clayton (Carolina del Nord)
 Clayton (Geòrgia)
 Clayton (Idaho)
 Clayton (Illinois)
 Clayton (Indiana)
 Clayton (Iowa)
 Clayton (Kansas)
 Clayton (Louisiana)
 Clayton (Missouri)
 Clayton (Nou Mèxic)
 Clayton (Nova Jersey)
 Clayton (Nova York)
 Clayton (Ohio)
 Clayton (Oklahoma)
 Clayton (Wisconsin)
 Biografies:
 Adam Clayton (1960), baixista de la banda irlandesa U2
 Jack Clayton (Brighton, 1921 − Slough, 1995), productor, realitzador i guionista britànic
 William Derek Clayton, botànic anglès.